Tattoo kan have flere betydninger:
 Tattoo – engelsk udtryk for tatovering
 Militært Tattoo – Militær (engelsk)'musikparade'/ flyopvisning.
 Tattoo You – album fra The Rolling Stones